Márhanets () es una ciudad de importancia regional de Ucrania perteneciente a la óblast de Dnipropetrovsk. Está situada en la orilla derecha del embalse de Kajovka en el río Dniéper a 93 kilómetros al sur de Dnipró. En 2021 su población estimada es de 45 718 habitantes.

Historia 
Márhanets fue en sus inicios la localidad de Sich Zaporoska, fundada en la isla Tomakivka. Sich Tomakivska existió hasta 1593, cuando fue transferida cerca de la ciudad de Kapulivka, al oeste de Níkopol. Los cosacos se instalaron en la época de Catalina II de Rusia. El desarrollo de la región condujo al descubrimiento de yacimientos de manganeso. La primera mina de la región fue abierta en la antigua localidad cosaca de Gorodishche. En 1938, Márhanets fue fundada por la unión de varias aldeas de trabajadores. El nombre de la ciudad significa «manganeso».

Población

Referencias

Enlaces externos 

 Marhanets en WikiMapia

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk